Персони
Новогрудський Олександр Євсейович

Адіністративні одиниці
Новогрудський район
Новогрудський повіт

Інше
Новогрудська височина